Die Ewige Tabelle der spanischen Primera División ist eine Rangliste aller Spielzeiten der höchsten nationalen Fußballliga im spanischen Vereinsfußball seit der ersten Saison 1928/29. Nur aufgrund des Spanischen Bürgerkrieges wurde der Spielbetrieb von 1936 bis 1939 ausgesetzt. Bis dato sind Real Madrid, der FC Barcelona und Athletic Bilbao die drei letzten Gründungsmitglieder der Liga, die ununterbrochen in der Primera División spielen.

Die Tabelle ist nach der Drei-Punkte-Regel (Sieg 3 Punkte und Unentschieden 1 Punkt) berechnet, die im spanischen Fußball-Oberhaus zur Saison 1995/96 eingeführt wurde.

Legende 
 Farblich unterlegte Vereine spielen in der Primera División 2022/23
 P = Platz
 Sai = Saisons in der Primera División
 Sp = Spiele
 S = Siege
 U = Unentschieden
 N = Niederlagen
 Tore + = Erzielte Tore
 Tore - = Gegentore
 TD = Tordifferenz
 Pkt = Punkte
  = Meistertitel
  = Abstiege
 Ø = Durchschnittliche Punktzahl pro Spiel

Ewige Tabelle

Übersichtskarte

Rangliste nach den Autonomen Gemeinschaften Spaniens 
Die größte Anzahl an Vereinen in der über 80-jährigen Geschichte der Primera División stammen aus der Autonomen Gemeinschaft Andalusien. Angeführt vom FC Sevilla und dem Stadtrivalen Betis Sevilla, beide je ein spanischer Meistertitel, spielten bisher 11 Vereine in der höchsten Spielklasse Spaniens.

Die drei erfolgreichsten Gemeinschaften nach der Anzahl der Meisterschaften sind Madrid (42 Titel), Katalonien (24 Titel) und das Baskenland mit insgesamt 10 Meisterschaften. Dahinter folgen Valencia, Andalusien und Galicien.

Einen Sonderfall stellt der Verein Atlético Tetuán dar, der in der Primera División 1951/52 spielte. Der Verein war im Protektorat Spanisch-Marokko beheimatet, das von 1912 bis zur Unabhängigkeit Marokkos 1956 zu Spanien gehörte.

Weblinks 
 lfp.es: Homepage der LFP (spanisch, englisch)

Einzelnachweise 

Primera División
Primera División